La Hutte peut faire référence à :
 une hutte, nom commun, petite cabane.
 La Hutte, créée en 1924 par des associations scoutes, devient la SA coopérative de commerçants Intersport en 1956.
 La Hutte (Belgique) un village de Brakel.

Voir aussi 
 , pièce de théâtre et film

Notes et références